

Sigle 
 Labour Representation Committee  – Comitato di Rappresentanza del Lavoro, predecessore del Partito Laburista
 Libyan Red Crescent  – Società nazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa della Libia, stato del Nordafrica
 Law Revision Counsel  – organo della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti che prepara e pubblica il United States Code
 Light Reconnaissance Car  – veicolo corazzato britannico

Codici 
 lrc – codice ISO 639-3 della lingua luri settentrionale

Informatica 
Longitudinal redundancy check  – metodo per il calcolo di somme di controllo per verificare l'integrità dei dati
 LRC  – formato di file

Altro 
 LRC  – treno prodotto da Bombardier Transportation